Dreamland (album), een album van de Italiaanse metalband DGM.
Dreamland (Robert Miles), een album van Robert Miles.
Dreamland (Robert Plant), een album van Robert Plant.
DreamLand (winkel) (vroeger Droomland), een winkelketen van Colruyt.
Dreamland (2006), een film uit 2006.
Dreamland (2019), een film uit 2019.
Dreamland (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2019 
Dreamland (New York), een attractiepark dat alleen in 2009 bestond (zie Luna Park (New York))
Nara Dreamland, ook kortweg Dreamland genaamd, een voormalig Japans attractiepark (1961-2006)